Wilder Berg ist die Bezeichnung der Berge:

 Wilder Berg (Seelow) in Seelow
 Wilder Berg (Wien) in Wien

Siehe auch: Wildberg